Plusieurs traités ont été signés à Hartford dans le Connecticut :
 Le traité de Hartford signé en 1638 qui met fin à la guerre des Pequots ;
 Le  signé en 1650 qui fixe les frontières entre la Nouvelle-Néerlande et les colonies anglaises en Amérique du Nord ;
 Le  signé en 1786 qui fixe les frontières entre les États de New York et du Massachusetts.